Ubocz ist der Name folgender Berge in Polen:
 Ubocz (Beskiden)
 Ubocz (Pieninen)

Sonstiges:
 Ubocz (King George Island), Berghang auf King George Island, Südliche Shetlandinseln